Pleticha ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Pleticha (1924–2010), deutscher Schriftsteller
 Josef Pleticha (1902–1947), tschechoslowakischer Fußballspieler